Никопольский экономический университет — частное высшее учебное заведение Украины III уровня аккредитации

История 
История Никопольского экономического университета берёт начало от Никопольского филиала Международного Славянского института управления бизнеса и права, который разместился по адресу: ул. К.Либкнехта, 188, на территории Никопольской технической школы. 11 июля 1993 года исполнительный комитет Никопольского городского совета народных депутатов приняли решение № 280/8 «Про регистрацию Никопольского института управления, бизнеса и права (НИУБП) и его Статута».

Структура 
Экономический факультет:
 Кафедра «Менеджмент»;
 Кафедра «Учёт и аудит»;
 Кафедра «Маркетинг»;
 Кафедра «Финансы и кредит»

Примечания

Литература 
 Економісти України. Лідери вітчизняної економіки. Випуск 1. Радкевич Олександр Дмитрович. — Київ, 2006 р. — С. 143—144.
 Нариси про Нікополь: Громадсько-політичне видання. Навчальні заклади. — Нікополь, 2005 р. — С. 49 — 51
 «Золотая Фортуна»: Научно-популярный илюстрованный журнал. Киев, 2001—2002 г., — С.469
 Дніпропетровщина. Випуск 1. ПВНЗ «Нікопольський економічний університет». — Харків, 2007 р. — С. 48 — 49

Ссылки 
 Официальный сайт Никопольского экономического университета 
 Список высших учебных заведений Украины 

Никополь
Высшие учебные заведения Днепропетровской области
Университеты Украины